Spojení písmen L a V může mít různé významy:

LV 
 římskými číslicemi 55 
 LV – kód ISO 3166-2 pro Lotyšsko
 LV — mezinárodní poznávací značku Lotyšska
 list vlastnictví
 SPZ okresu Levice

Lv 
 Leviticus (Třetí kniha Mojžíšova) – část Bible, konkrétně Starého zákonu
 livermorium – chemický prvek s protonovým číslem 116
 lokomotivní vlak – hnací vozidlo jedoucí jako vlak

lv 
 lotyština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.lv 
 .lv – internetová doména nejvyššího řádu pro Lotyšsko